Eugenio Sgarbossa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Sgarbossa – ex calciatore italiano